«Властели́н коле́ц: Две кре́пости» () — кинофильм, вторая часть трилогии, снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Премьера состоялась 18 декабря 2002 года в США и 23 января 2003 года в России. В мировом прокате фильм собрал 926 млн. долларов.

Этот фильм по состоянию на 1 января 2020 года занимает 59 место среди самых кассовых фильмов мира.

Сюжет 
Фродо с Сэмом продолжают путь в Мордор. Фродо видит в ночных кошмарах Гэндальфа, упавшего вместе с Балрогом на дно бездны. Хоббиты заблудились в скалистой местности. Ночью они захватывают в плен преследовавшего их Голлума. Он соглашается отвести героев в Мордор.

Саруман после общения с Сауроном посредством палантира посылает отряды урук-хай и горцев Дунланда на земли Рохана. Несмотря на гибель своего сына Теодреда в битве с орками на Изенских бродах, король Рохана Теоден пребывает в прострации и по наущению своего советника Гримы Гнилоуста изгоняет своего племянника Эомера, который ранее доставил своего кузена с поля боя в Эдорас.

Мерри и Пиппин попадают в лапы урук-хай, подчиняющихся Саруману, во главе с Углуком. К ним присоединяются орки Мордора во главе с Гришнаком. Орки не выдерживают трудностей похода и разбивают лагерь у кромки леса Фангорн, где на них нападают всадники Рохана. Мерри и Пиппин сбегают в неразберихе боя и залезают на дерево, которым оказывается предводитель энтов — Древобород. Последний тут же убивает Гришнака. Энт никогда не встречал хоббитов и относит их к Белому колдуну. Убедившись, что хоббиты те за кого себя выдают, Древобород относит их в своё жилище (в режиссёрской версии), а затем на лесную поляну, где происходит совет энтов. Энты решают, что война — это не их дело и решают сохранить нейтралитет. Древобород предлагает отвести Мерри и Пиппина к западной границе леса, чтобы оттуда хоббиты отправились домой, в Шир. Однако Пиппин просит энта доставить их к Изенгарду, где они смогут незаметно пробраться мимо крепости, и отправиться в родные края, миновав переход через горы.

Арагорн, Леголас и Гимли преследуют урук-хай и орков и встречают отряд всадников Рохана во главе Эомером. Эомер даёт им коней и указывает место ночной битвы с орками. Арагорн находит следы хоббитов, ведущие в лесную чащу. Герои идут по следу и встречают Белого колдуна. Им оказывается Гэндальф. Он победил Балрога, переродился и принял новое имя — Гэндальф Белый. Герои отправляются в Рохан, где встречаются с Теоденом. Гэндальфу удаётся освободить Теодена от чар Сарумана, воспрянувший король изгоняет своего советника Гнилоуста, уже давно продавшегося Саруману. На глазах у Митрандира Теоден навещает могилу Теодреда. В Эдорас приезжают крестьянские дети, бежавшие от набега горцев на их деревню. Король решает укрыть свой народ в крепости Хельмова Падь, несмотря на совет Гэндальфа вступить в бой, а не загонять свой народ в твердыню. Чародей отправляется за Эомером и последовавшей за ним ратью. Перед отъездом маг просит Арагорна быть рядом с Теоденом и не терять надежду, поскольку он вернется с помощью.

В Изенгарде Гнилоуст сообщает Саруману о планах Теодена, чародей посылает наперехват отряд орков во главе с Шарку верхом на чудовищных волках — варгах — волчьих всадников. Ристанийцы в кавалерийском бою уничтожают отряд волчьих всадников, но Шарку увлекает Арагорна в пропасть. Ристанийцы добираются до крепости Хорнбург. В Изенгарде Гнилоуст доказывает Саруману, что теперь ему потребуются тысячи воинов, чтобы взять крепость, на что чародей демонстрирует ему порох и затем произносит речь перед десятитысячным войском урук-хай. Река выносит Арагорна на отмель, где его находит конь. Придя в себя, Арагорн отправляется в Хорнбург и замечает по пути армию Сарумана. Приехавший в цитадель Арагорн просит Теодена призвать Гондор на помощь, однако король стоит на том, что помощи ждать неоткуда, ведь прежние союзы уже давно отжили своё.

Элронда, обеспокоенного депрессией Арвен, посещает видение будущего, где ставший королём Гондора Арагорн умер от старости, а овдовевшая Арвен скитается по заброшенным лесам Лотлориэна. Эльфийский владыка Ривенделла отправляет свою дочь вместе с другими эльфами в Серые Гавани, а сам общается с леди Галадриэль.

В Хельмовой Пади вооружаются все, кто может носить оружие — от подростков до стариков. Подходит многочисленный эльфийский отряд под предводительством Халдира из Лориена, которого послал Элронд в дань уважения прошлым союзам людей и эльфов.

Ночью под проливным дождём подходит к крепости армия Сарумана. Урук-хай не торопятся со штурмом, но старик-ристаниец выпускает стрелу в одного из них и убивает его, разъярённые орки бросаются в атаку. Орки подтягивают лестницы, таран, врываются на стены. Арагорну и Гимли удаётся сдержать на время орков на крепостном мосту. Смертник орков взрывает стену, открывая проход основным силам. Халдир погибает в сече от руки орочьего вожака. Защитники отступают в донжон. Арагорн призывает короля завалить ходы в пещеры Агларонда, в которых укрываются женщины и дети вместе с Эовин, отправив их к другому выходу, ведущему в горы. Теоден и его приближённые под звуки рога легендарного короля Рохана Хельма Молоторукого идут на отчаянную вылазку, сметая орков, облепивших мост. На помощь приходит отряд ристанийцев под предводительством Эомера и Гэндальфа. Орки выставляют вперёд копья, но солнечный свет ослепляет их и ристанийцы сметают их строй. Орки спасаются бегством в лес Фангорн, но их истребляют подошедшие хуорны и энты (в режиссёрской версии).

Хитрость Пиппина удаётся, ибо, увидев обширную вырубку у Изенгарда, разгневанный Древобород призывает своих собратьев. Войско энтов штурмует крепость Сарумана, встретив отпор врага, энты разрушают плотину, потоки воды смывают орков и затапливают шахты Сарумана. Чародей запирается в неприступном Ортханке. Хоббиты грабят его кладовку (в режиссёрской версии).

Фродо, Сэм и Голлум попадают на территорию Болот Дагорлада, где Смеагол спасает племянника Бильбо от гибели в трясине. Затем они чуть не попадаются на глаза одному из назгулов, летящему на крылатой твари. Хоббиты и Голлум достигают Черных Врат Мордора, однако проход полностью контролируется орками и прибывшими к Мордору истерлингами. Голлум открывает хоббитам новость, что есть еще один проход, где есть шанс пройти незамеченными, после чего Фродо заставляет Голлума вести их туда. Путь ведет через Итилиэн, территорию Гондора, где Голлум заглушает в себе тёмную сторону личности и начинает по доброй воле помогать хоббитам. На привале троица замечает отряд харадримов с двумя мумаками из южных земель Харада, который попадает в засаду следопытов Гондора. Следопыты уничтожают конвой, а также ловят Фродо и Сэма, которых по ошибке приняли за шпионов орков. Глава отряда Фарамир пытается узнать цель хоббитов, а после частичного признания от Фродо и рассказа о Братстве Кольца, Фарамир раскрывает, что Боромир — его родной брат и сообщает хоббитам о его гибели. Оставшись один, он вспоминает, как нашёл ладью с телом Боромира (в режиссёрской версии), после чего его люди находят охотящегося за рыбой Голлума у запретного озера, рядом с которым у отряда расположена тайная база. При помощи Фродо Голлума ловят, однако тот в стонах упоминает «мою прелесть». Фарамир понимает, что Фродо несет то самое Кольцо Всевластья. Ему сообщают, что бывшую столицу Гондора Осгилиат атакуют орки. Фарамир и отряд отправляются на помощь городу, при этом военачальник берет хоббитов с собой.

В Осгилиате Фарамир решает отправить хоббитов и Кольцо к своему отцу, наместнику Гондора Дэнетору II, надеясь, что кольцо поможет спасти Гондор, однако Сэм открывает Фарамиру, что Боромир, поддавшись влиянию Кольца, пытался отобрать его у Фродо и это дорого ему обошлось. Над городом пролетает назгул на крылатой твари, ищущий Кольцо. Фродо, теряющий связь с реальностью, выходит на открытую площадку прямо перед назгулом и пытается надеть Кольцо, но Сэм его останавливает. Фарамир пускает стрелу в крылатую тварь, вынуждая назгула отступить, а Фродо с мечом набрасывается на Сэма, но в последний момент приходит в себя, жалуясь, что Кольцо захватывает его разум. Сэм убеждает Фродо продолжить борьбу со злом и продолжить свой путь, на что Фарамир дает добро, несмотря на предупреждения соратников о том, что он поплатится за это своей жизнью в соответствии с законами Дэнетора и всего государства. Фарамир показывает хоббитам скрытый проход на другую сторону Осгилиата и угрожает Голлуму смертью, если он предаст хоббитов.

Гэндальф со своими соратниками глядит в сторону Мордора и говорит, что решающая битва за Средиземье ещё впереди, и вся надежда теперь на Фродо и Сэма, бредущих где-то в глуши. В это же самое время хоббиты идут в Мордор и представляют, как они попадут в легенды. Голлум винит Фродо в предательстве и решает отвести хоббитов к паучихе Шелоб и забрать «прелесть» после их гибели, это решение примиряет обе его стороны личности: светлую и тёмную. И теперь лишь внешне дружелюбный, Голлум ведет Фродо и Сэма к перевалу Кирит Унгол, где их ждёт смертельная ловушка.

В ролях 

 Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс (Григорий Анашкин)
 Вигго Мортенсен — Арагорн (Алексей Рязанцев)
 Иэн Маккеллен — Гэндальф Серый / Гэндальф Белый (Рогволд Суховерко)
 Шон Астин — Сэмуайз Гэмджи (Андрей Бархударов)
 Доминик Монаган — Мериадок Брендибак (Мерри) (Сергей Печенкин)
 Билли Бойд — Перегрин Тук (Пиппин) (Дмитрий Филимонов)
 Орландо Блум — Леголас (Олег Вирозуб)
 Джон Рис-Дэвис — Гимли, сын Глоина (Андрей Ярославцев)
 Энди Серкис — Голлум / Смеагол  (Вячеслав Баранов)
 Кристофер Ли — Саруман Белый 
 Бернард Хилл — Теоден (Виктор Петров)
 Миранда Отто — Эовин (Нина Тобилевич)
 Карл Урбан — Эомер (Анатолий Белый)
 Брэд Дуриф — Грима Гнилоуст (Валерий Сторожик)
 Хьюго Уивинг — Элронд (Олег Куценко)
 Лив Тайлер — Арвен (Анна Каменкова)
 Дэвид Уэнем — Фарамир (Владимир Конкин)
 Кейт Бланшетт — Галадриэль (Ольга Зубкова)
 Крэйг Паркер — Халдир из Лориена (Денис Беспалый)
 Джон Ли — Хама (Юрий Маляров)
 Брюс Хопкинс — Гамлинг (Владимир Антоник)
Пэрис Хоу Стрю — Теодред 
 Джон Бах — Мадрил (Валентин Голубенко)
 Шон Бин — Боромир (режиссёрская версия) (Владимир Антоник)
 Сала Бэйкер — Маухур (Борис Токарев)
 Роберт Поллок — Орк из мордора (Сергей Чекан)
 Нэтаниэл Лис — Углук (Владимир Антоник)
 Стефан Уре — Гришнак (Василий Бочкарёв)
 Джон Ноубл — Дэнетор (режиссёрская версия)

Озвучивание 
 Джон Рис-Дэвис — Древобород (голос) 
 Энди Серкис — Орк из Мордора (играет Роберт Поллок); Гришнак (играет Стефан Уре)

Сравнение и различия с книгой «Властелин колец» 

Сценаристы изначально не писали сценарий «Две башни» как отдельный фильм: вместо этого его части были завершением «Братства Кольца» , первого из двух запланированных фильмов в рамках Miramax. Однако, когда два фильма стали трилогией New Line, Джексон, Уолш и Бойенс изменили свои сценарии. Сценарий «Две башни» был самым сложным из фильмов трилогии, поскольку у него не было ни четкого начала, ни конца, чтобы сфокусировать сценарий. Тем не менее, у них было четкое решение сделать битву у Хельмовой Пади кульминацией, решение, влияющее на настроение и стиль всей истории. Однако, другие два фильма тоже пропускают и меняют множество эпизодов из книги.

Наиболее заметным отличием книги от фильма является структура. «Две башни» Толкина разделены на две части; первая следует за войной в Рохане, а другая посвящена путешествию Фродо и Сэма. В фильме отсутствует начало книги, смерть Боромира, которая использовалась в качестве линейной кульминации в конце «Братства Кольца». По вопросам контракта это изменили. Кроме того, кульминацией фильма является битва в Хельмовой Пади,- также как мультфильма «Властелин колец» Ральфа Бакши 1978 года. Книга заканчивается отправкой Братства в Изенгард и противостоянием Фродо с Шелоб, - эти сцены были оставлены для экранизации «Возвращения короля». Частично это было сделано для того, чтобы более точно соответствовать временной шкале, указанной в книге.

В начале добавлена сцена похорон сына Теодена, хотя, в книге просто упоминался обряд похорон. Многие отметили одно заметное изменение в сюжете: в фильме Теоден одержим Саруманом, тогда как в книге он просто подавлен и введен в заблуждение Гнилоустом. После этого в фильме Теоден все еще не знает, что делать, и бежит в Хельмову Падь. В книге он отправляется на войну, но попадает в осаду только тогда, когда думает о помощи Эркенбранду. Эркенбранд не существует в фильмах: его персонаж сочетается с Эомером в роли генерала Рохиррим, который прибывает с Гэндальфом в конце фильма. Сам Эомер присутствует во время всей битвы в книге.

По пути в Хельмову Падь на беженцев из Эдораса нападают варги. Сцена, возможно, вдохновлена ​​сценой из книги, вырезанной из «Братства Кольца», где Братство сражается с ними. Здесь создается новый сюжет, в котором Арагорн падает со скалы и считается мертвым; Джексон добавил его, чтобы создать напряжение.  Эта сцена также перекликается с новым сюжетом, касающимся Арвен, где она решает покинуть Средиземье, потеряв надежду на долгосрочные возможности своей любви. В книге роль Арвен в основном записана в Приложениях, и она никогда не изображается рассматривающей такой поступок.

Первоначально планировалось больше изменений: Арвен и Элронд должны были посетить Галадриэль, а Арвен сопровождала армию эльфов в Хельмову Падь, чтобы сражаться вместе с Арагорном. Во время съемок сценарий изменился, как из-за того, что сценаристы придумали лучшие идеи, чтобы изобразить роман между Арагорном и Арвен, так и из-за плохой реакции фанатов. Была создана новая сцена отъезда Арвен на Запад, а сцена разговора осталась, отредактированная так, чтобы быть воспоминанием о разговоре между ними в Ривенделле вечером перед отъездом Братства. Разговор между Элрондом и Галадриэлью в Лотлориэне был отредактирован как телепатический. Тем не менее, осталось одно важное изменение (уже снятое на видео), которое нельзя было отменить: эльфийские воины, сражающиеся в Хельмовой Пади, хотя Джексон и Бойенс сочли это романтичным и волнующим и отсылкой к тому, как в приложениях к «Возвращению короля» Галадриэль а эльфы Лотлориэна и Трандуил из Лихолесья были сначала атакованы армией из Дол Гулдура в Лихолесье, а затем контратаковали и штурмовали саму крепость.

Другое изменение заключается в том, что Древобород не сразу решает идти на войну. Это усиливает напряжение, и Бойенс описывает это как то, что делает Мерри и Пиппина «больше, чем багаж». Здесь хоббиты показывают Древобороду, что Саруман сделал с лесом, что побудило его принять решение действовать. Еще одно структурное изменение заключается в том, что хоббиты встречают Гэндальфа Белого на раннем этапе, что объясняет, почему хоббиты не реагируют на его возвращение, когда они снова встречают его после разрушения Изенгарда. В книге это объясняется тем, что Гэндальф прибыл в Изенгард посреди ночи, чтобы поговорить с Древобородом.

Решение создателей фильма оставить Шелоб ради третьего фильма означало, что Фарамир должен был стать препятствием для Фродо и Сэма. В книге Фарамир (как и Арагорн) быстро распознает в кольце опасность и искушение и, не долго колеблясь, отпускает Фродо и Сэма. В фильме Фарамир сначала решает, что Кольцо должно достаться Гондору и его отцу Денетору, чтобы доказать свою ценность. В фильме Фарамир берет Фродо, Сэма и Кольцо на битву при Осгилиате — в книге они не идут туда. Джексон подыгрывает читателям репликой Сэма: «По всем правилам нас здесь даже не должно быть, но мы здесь». Увидев, как сильно Кольцо влияет на Фродо во время нападения назгулов, Фарамир передумал и отпускает их. Эти изменения изменяют контраст книги между Фарамиром и Боромиром, который в «Братстве Кольца» пытался забрать Кольцо себе. С другой стороны (что можно увидеть только в расширенной версии фильма), на самом деле их отец хочет завладеть Кольцом и призывает Боромира получить его, в то время как Фарамир хочет только проявить себя перед своим отцом. Бойенс утверждает, что эти изменения сюжета были необходимы, чтобы Кольцо оставалось угрожающим. Уэнам оставил комментарии документальном фильме на DVD, что он не читал книгу до того, как прочитал сценарий, поэтому версия Фарамира в фильме была тем Фарамиром, которого он знал. Когда позже он прочитал книгу и заметил главное отличие, он обратился к писателям по поводу этого, и они объяснили ему, что, если он действительно скажет: «Я бы не поднял эту вещь, даже если она лежит на обочине», это в основном лишить Кольцо Всевластия всей разрушительной силы.

Изменился смысл самого названия «Две башни». Толкин рассматривал несколько возможных наборов башен, он в конце концов создал окончательную иллюстрацию на обложке и написал примечание в конце «Братства Кольца», в котором идентифицировал их как Минас Моргул и Ортханк. В фильме Джексона они названы Ортханком и Барад-дуром, что символизирует злой союз, стремящийся уничтожить Людей, что составляет сюжетную линию фильма. В фильме Саруман открыто представляет себя слугой Саурона, в то время как эта ассоциация не была прямо указана в книге (и действительно, анализ Гэндальфа и Арагорна в главе «Белый всадник» показал, что вместо этого было соперничество, поскольку Саруман боялся перспективы войны с Сауроном, если Рохан и Гондор падут).

Выход фильма

Кассовые сборы 
«Властелин колец: Две крепости» вышел на экраны кинотеатров 18 декабря 2002 года, заработав $ 64,2 миллиона в дебютный уик-энд в США и Канаде. Финальные сборы составили $ 342 551 365 в Северной Америке, $ 583 495 746 в остальных странах мира и $ 926 047 111 общих сборов при бюджете в $ 94 миллиона. Он стал самым кассовым фильмом 2002 года.

Отзывы 
Фильм получил крайне высокие оценки мировой кинопрессы: на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 96 % на основе 248 рецензий со средним баллом 8,5 из 10, на сайте Metacritic фильм получил 88 баллов из 100 на основе рецензий 38 критиков.

Также фильм занимает 15-е место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb».

Награды и номинации 
Полный список всех наград и номинаций на сайте IMDb.com

Премия «Оскар» 
Награды
 Лучшие визуальные эффекты
 Лучшая обработка звука
Номинации
 Лучший фильм
 Лучший монтаж
 Лучшие декорации
 Лучший звук

Варианты монтажа 
Различают два варианта монтажа:
 Прокатная версия — сокращённая версия по требованиям прокатных компаний США, показанная в кинотеатрах и по телевидению; продолжительность — 2:59:24; режиссёр дубляжа — Леонид Белозорович, киностудия «Мосфильм-Мастер», на базе киноконцерна «Мосфильм», 2002 г. Русский адаптированный сценарий — Павел Санаев, Анна Хромова.
 Режиссёрская версия (англ. director’s cut) — полная версия, на 50 минут длиннее, чем сокращённый прокатный вариант, продолжительность — 3:55:29.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт трилогии
 Властелин Колец: Две Крепости на сайте Мир Толкиена

Фильмы Питера Джексона
Приключенческие фильмы США
Фантастические фильмы 2002 года
Фильмы Новой Зеландии в жанре фэнтези
Экранизации произведений Джона Рональда Руэла Толкина
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на вымышленном языке
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку (крупная форма)
Работы, получившие премию «Небьюла» за лучший сценарий
Фильмы по сценариям Фрэн Уолш
Фильмы по сценариям Филиппы Бойенс
Фильмы по сценариям Питера Джексона
Фильмы, спродюсированные Барри М. Осборном
Фильмы, спродюсированные Фрэн Уолш
Фильмы, спродюсированные Питером Джексоном